Cagarija ima više značenja:
 Cagarija (Kozenca)
 Cagarija (Trevizo)
 Cagarija (Vibo Valencija)